Перепись населения СССР в 1926 году была начата из состояния на 17 декабря этого года. Это была первая Всесоюзная перепись населения СССР, охватившая всё население страны. Проводилась методом опроса (при этом допускалось и самосчисление). Учитывалось наличное население.

Руководили переписью Василий Михайловский и Олимпий Квиткин. Разработка переписи завершилась к 1 сентября 1932 года.

Основные формы переписи: личный листок, семейная карта (только для городского населения), владенная ведомость. Программа переписи включала 14 пунктов с подпунктами: пол, возраст, национальность, родной язык, место рождения, продолжительность проживания в месте переписи, брачное состояние, грамотность, физические недостатки, психическое здоровье, положение в занятии и отрасль труда, продолжительность безработицы и прежнее занятие (только для безработных), источник средств существования (только для тех, кто не имеет занятия). Кроме того в семейной карте отмечался состав семьи, продолжительность брака и условия жилья.

Перепись началась 17 декабря и длилась две недели на селе и неделю в городах. Предварительные итоги были опубликованы в 1927 году, краткие результаты — в 1927—1929 годах, а полные результаты после редактирования ЦК ВКП(б) и личной подписи Иосифа Сталина —отдана в печать в 56 томах начало в 1928 — конец 1933 году.

Девиз переписи - «Рабочий! Крестьянин! Ты строишь жизнь. В этом поможет тебе перепись населения».

СССР 
 Численность городского населения — 26,3 млн человек (около 18 %).
 Процент грамотных составил 56,6 % среди населения в возрасте 9-49 лет.
 Безработных — более 1 млн человек.

Состав СССР

Численность населения СССР по народностям в 1926 году

Союзные республики

РСФСР 
Распределение и структура населения РСФСР по крупнейшим регионам республики в 1926 году:

Для Дагестанской АССР приведены аварцы как титульная нация.

Состав основных регионов РСФСР
 Северный район: Архангельская, Вологодская и Северодвинская губернии, Коми (Зырянская) АО;
 Ленинградско-Карельский район: Автономная Карельская ССР, Ленинградская, Мурманская, Новгородская, Псковская, Череповецкая губернии;
 Западный район: Брянская и Смоленская губернии;
 Центрально-Промышленный район: Владимирская, Ивановская (Иваново-Вознесенская), Калужская, Костромская, Московская, Нижегородская, Рязанская, Тверская, Тульская, Ярославская губернии;
 Центрально-Чернозёмный район: Воронежская, Курская, Орловская, Тамбовская губернии;
 Вятский район: Вотская, Марийская АО, Вятская губерния;
 Уральская область (16 округов);
 Башкирская АССР (8 кантонов);
 Средне-Волжский район: Татарская, Чувашская АССР, Оренбургская, Пензенская. Самарская, Ульяновская губернии;
 Нижне-Волжский район: Немцев Поволжья АССР, Калмыцкая АО, Астраханская, Саратовская, Сталинградская губернии;
 Крымская АССР;
 Северо-Кавказский край (12 округов, 2 автономных города, 7 автономных областей);
 Дагестанская АССР;
 Казахская АССР: Кара-Калпакская АО, Акмолинская, Актюбинская, Джетысуйская, Семипалатинская, Сыр-Дарьинская, Уральская губернии;
 Киргизская АССР (7 кантонов);
 Сибирский край (19 округов, 1 автономная область, Туруханский край);
 Бурят-Монгольская АССР (8 аймаков, 2 района, 1 уезд);
 Якутская АССР (7 округов);
 Дальневосточный край (9 округов).

Казахская АССР

Украинская ССР 
Молдавская АССР — 572 114, украинцы — 277 515, молдаване — 172 419, русские — 48 868, евреи — 48 564, немцы — 10 739, болгары — 6026, поляки — 4853, цыгане — 918.

Состав подрайонов УССР:
 Полесский подрайон: Волынский, Глуховский, Конотопский, Коростенский и Черниговский округа;
 Правобережный подрайон: Белоцерковский, Бердичевский, Винницкий, Каменецкий, Киевский, Могилёв-Подольский, Проскуровский, Тульчинский, Уманский, Шевченковский, Шепетовский округа;
 Левобережный подрайон: Изюмский, Кременчугский, Купянский, Лубенский, Нежинский, Полтавский, Прилукский, Роменский, Сумский, Харьковский округа;
 Степной подрайон: Зиновьевский, Мариупольский, Мелитопольский, Николаевский, Одесский, Первомайский, Старобельский, Херсонский округа, Молдавская АССР;
 Днепропетровский подрайон: Днепропетровский, Запорожский, Криворожский округа;
 Горнопромышленный подрайон: Артёмовский, Луганский, Сталинский округа.

ЗСФСР 
 ССР Абхазии — 212 033: грузины — 67 494 (31,74 %), абхазы — 55 918 (26,37 %), армяне — 30 048 (14,17 %), греки — 27 085 (12,77 %), русские — 20 456 (9,65 %), украинцы — 4647 (2,15 %), евреи — 1084 (0,51 %).
 Нахичеванская АССР — 105 200: тюрки — 88 700 (84,32 %), армяне — 10 900 (10,36 %).
 Нагорный Карабах — 125 300: армяне — 111 700 (89,15 %), тюрки — 12 600 (10,06 %).
 Южная Осетия — 87 375: осетины — 60 351 (69,07 %), грузины — 23 538 (26,94 %), евреи — 1739 (1,99 %), армяне — 1374 (1,57 %), русские — 157 (0,18 %).

Узбекская ССР 
Всё население Узбекской ССР — 5 267 658: узбеки — 3 475 340, таджики — 967 728, русские — 246 521, казахи — 106 980, киргизы — 90 743, уйгуры — 31 941, арабы — 27 977, каракалпаки — 26 563, туркмены — 25 954, украинцы — 25 804.

Всё население Таджикской АССР — 827 200: таджики — 617 125, узбеки — 175 627, киргизы — 11 410, русские — 5600, туркмены — 4100, арабы — 3300, казахи — 1636, украинцы — 1100, татары — 1000.

Города 
Города СССР с населением свыше 100 тыс. человек. Полужирным шрифтом выделены города-столицы союзных республик.

См. также 
 Население СССР

Ссылки 
 Всесоюзная перепись населения 17 декабря 1926 г. — М, 1927—1929. — 10 т.
 Подробные данные по национальному составу населения РСФСР
 Подробные данные по национальному составу населения СССР

1926
1926 год в СССР
События 1926 года
СССР